Cinq navires de l’United States Navy ont été nommés Bonhomme Richard ou Bon Homme Richard: 

 L', anciennement Duc de Duras, une frégate construite en France et placée à la disposition de John Paul Jones en 1779. Elle fut nommée d'après L'Almanach du Bonhomme Richard de Benjamin Franklin.

Les autres navires seront nommés d'après le précédent :

Bon Homme Richard, projet d'un croiseur de la classe Wampanoag mais sa construction fut annulée en 1864. 

 L'USS Bon Homme Richard (CV-10), fut renommé  juste avant son lancement. 

 L', un porte-avions de la classe Essex qui servit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, durant la guerre de Corée et la guerre du Viêt Nam.

 L', est un navire amphibie d'assaut de la classe Wasp, mis en service en 1998.

Bonhomme Richard